Let Me Go – singolo dei 3 Doors Down del 2005
 Let Me Go – singolo degli Heaven 17 del 1982
 Let Me Go – singolo dei Cake del 1998
 Let Me Go – singolo di Maverick Sabre del 2011
 Let Me Go – singolo di Avril Lavigne del 2013
 Let Me Go – singolo di Gary Barlow del 2013
 Let Me Go – singolo di Hailee Steinfeld e Alesso del 2017
 Let Me Go, Let Me Go, Let Me Go – album di Jason Molina del 2006